Брам () — многозначный термин.

 Брам — слово, прибавляемое ко всем парусам, снастям и такелажу, принадлежащим брам-стеньге.

Персоналии

 Брам, Джон (1893—1982) — американский режиссёр кино и телевидения немецкого происхождения.
 Брам, Джон Уильям Жерар фон  (; 1718—1799), немецкий картограф и инженер.
 Брам, Отто (1856—1912) — германский режиссёр и театральный критик.
 Брам, Терри (род. 1962) — американский легкоатлет.

Примечания